Stimmen bezeichnet:

 Register (Orgel), Stimmen einer Orgel
 Stimmung (Musik), das Stimmen eines Instruments
 Stimmen (Erzählungen), ein Band Erzählungen von Makanin (1989)
 Stimmen (Film), ein Film von Mara Mattuschka (2014)
 Stimmen (Roman), Science-Fiction-Roman von Greg Bear
 Stimmen (Herrndorf), ein Band mit Texten aus dem Nachlass von Wolfgang Herrndorf (2018)

Siehe auch:
 Stimme
 stimmen als richtig sein, wahr sein